Varth of Ogotai, is een personage uit de stripreeks Thorgal, gemaakt door scenarist Jean Van Hamme en tekenaar Grzegorz Rosiński. Hij is de vader van Thorgal.

Beschrijving 
Varth is afkomstig van de sterren. Hij was eerst een briljante ingenieur en luitenant die zich aan boord van het ruimteschip bevond dat op weg was naar de aarde om daar energiebronnen te zoeken. Hij is getrouwd met Haynee, de dochter van Xargos, de leider van de expeditie. In de cyclus "het land van Qâ" speelt hij een belangrijke rol.

Varth is het oneens met de formele opstelling van de bewindvoerder dat ten koste van alles moet worden voorkomen dat de bewoners van de aarde worden beïnvloed door het Sterrenvolk. Daarmee komt hij in conflict met Xargos, zijn schoonvader. Om verder bloedvergieten op het ruimteschip te voorkomen, vechten Varth en Xargos een duel uit. De winnaar krijgt controle over het ruimteschip. Varth wint het duel en wordt de nieuwe leider.

Onder leiding van Varth maakt het ruimteschip een noodlanding op het eiland der bevroren zeeën op aarde. Hij besluit om het eiland te verlaten op een vlot, samen met Haynee en enkele van het Sterrenvolk. Helaas verwoest een storm hun vlot en alleen Varth en Thorgal overleven de ramp. Varth weet de kust te bereiken van het land van Qâ. 

In het land van Qâ wordt Varth krankzinnig van verdriet om de dood van zijn geliefde vrouw en kind. In zijn waanzin streeft hij naar de wereldheerschappij. Die waanzin wordt gevoed door zijn haat tegen de planeet die hij verantwoordelijk acht voor de dood van zijn geliefden. 

Varth maakte contact met de Chaams, een inheemse stam en presenteert zich aan hen als "Ogotai", een god. Dankzij zijn superieure intellect en kennis van geavanceerde technologie en bovennatuurlijke krachten, weet hij de Chaams van zijn goddelijkheid te overtuigen, en ze accepteren hem als hun leider. Hij geeft opdracht om de stad Mayaxatl te bouwen, van waaruit hij al spoedig alle naburige stammen weet te overheersen. Vervolgens ontpopt hij zich tot een monsterlijke dictator die eindeloze menselijke slachtoffers nodig heeft voor zijn offerprocessen.

cyclus van "het land Qâ" 
In de cyclus "het land van Qâ", welke aanvangt in het negende deel van de serie, ontmoet Varth zijn zoon Thorgal, die mee op een missie ging, gericht om de wrede heerser van Qâ te stoppen. Uiteindelijk wordt Varth gedood met zijn eigen lasergun door Kriss van Valnor.

Stamboom 

Personage uit Thorgal